Серена има више значења:

 Серена, општина у Чилеу
 Серена, Кампо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Серена (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серена (Болоња), насеље у Италији у округу Болоња, региону Емилија-Ромања